Wanxing bezeichnet:

 Wanxing (Longquanyi) (万兴乡), Gemeinde im Stadtbezirk Longquanyi in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wanxing (Shidian) (万兴乡), Gemeinde im Kreis Shidian in der chinesischen Provinz Yunnan
 Wanxing (Nankai) (万兴街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Nankai der chinesischen Stadt Tianjin